Михаил Косинский:
 Косинский, Михаил Фёдорович (1901—1975) — советский историк.
 Косинский, Михаил Иосифович (1839—1883) — российский педагог, публицист, автор учебников.